Терекла — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Терекла — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Терекла — село в Гайском районе Оренбургской области.

Реки 
 Терекла (приток Зиганнека)
 Терекла (приток Кривли)
 Терекла (приток Урала)

См. также 
 Тереклы